Kanareikin () ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Leonidowitsch Kanareikin (* 1955), russischer Eishockeytrainer
 Leonid Fjodorowitsch Kanareikin (* 1976), russischer Eishockeyspieler